Агрије () је у грчкој митологији било име више личности.

Етимологија 
Ово име има значење „дивљи“, односно описује карактеристику кентаура.

Митологија 
 Према Аполодору и Хесиодовој теогонији, био је један од гиганата, Гејин син. Убиле су га Мојре гвозденим буздованима. Антонин Либерал је у свом делу „Метаморфозе“ писао о другом гиганту са овим именом, који је био син медведа и Полифонте. Овај обесни гигант је презрео богове и Хермес га је претворио у лешинара.

 Хигин је Агрија убрајао у Актеонове псе.

 Агрије је био кентаур кога је напао Херакле плотуном угарака када су кентаури јурнули на Фолову пећину, љути што је јунаку дао њихово вино. Поменуо га је Аполодор.

 Аполодор, Хигин и Антонин Либерал су писали о Агрију који је био краљ Калидона и кога је са престола свргао Диомед, пошто је Агрије узурпирао престо његовог деде, а свог брата Енеја. Због тога се Агрије убио или га је убио Диомед. Био је син Портаона и Еурите, а имао је неколико синова који су му заправо обезбедили власт, а потом, према неким ауторима, заједно са њим окончали живот. То су били Терсит, Онхест, Протој, Келеутор, Ликопеј и Меланип. Аполодор је сукоб Диомеда и Агрија сместио у време пред тројански рат, док су Хигин и Антонин Либерал писали да се десио након пада Троје.

 Према Хесиодовој теогонији, син Одисеја и Кирке.

 Према Аполодору, био је један од Пенелопиних просилаца из Дулихијума.

Биологија 
Латинско име ових личности (-{Agrius}-) је назив за род лептира.

Извори 

Грчка митологија